Asilomorpha — большая и разнообразная группа короткоусых двукрылых, которой многие систематики придают ранг инфраотряда. В последних классификациях не признается, так как группа является парафилетической относительно круглошовных мух.

Личинки представителей инфраотряда весьма разнообразны по своему внешнему виду.

Систематика 
Филогенетическое положение представителей инфраотряда:

Надсемейства, относимые к инфраотряду, выделены жёлтым фоном.

Примечания